Михаи́л Па́влович Смирно́в:

 Смирнов, Михаил Павлович (1833—1877) — профессор русской истории.
 Смирнов, Михаил Павлович (1860—после 1917) — купец, член III Государственной думы от Санкт-Петербургской губернии.
 Смирнов, Михаил Павлович (1897—1939) — советский государственный деятель, нарком, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.